Mattias Lindström (ur. 1980) – szwedzki piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Mattias Lindström (ur. 1991) – szwedzki hokeista

Zobacz też